Bertin kan som auktorsförkortning betyda:

 Léon Bertin
 Pierre Bertin

Robotskapade auktorsförkortningar